Ponte de Waterloo — ponte britânica sobre o rio Tâmisa, em Londres

 A Ponte de Waterloo (1959) — telenovela brasileira
 A Ponte de Waterloo (1967) — telenovela brasileira (refilmagem)
 Waterloo Bridge (1931) — filme com Bette Davis
 Waterloo Bridge (1940) — filme com Vivien Leigh (refilmagem)

Ponte Waterloo